Цветочные войны (, от xochitl цветок и yaoyotl война) — ритуальные войны, которые велись городами-государствами Мезоамерики (в частности, ацтекскими и майяскими городами-государствами), в том числе и с собственными вассалами, ради захвата пленников, которых приносили в жертву богам в ритуалах нештлауалли. По религиозным воззрениям индейцев, человеческая кровь и человеческие сердца («душа-сердце» и «душа-кровь») нужны для того, чтобы Солнце продолжало свой путь, Луна не упала на Землю и т. п.

Подобные столкновения происходили по договорённости как между противниками в эпоху мира, так и между союзными или вассальными городами.

Цветочные войны ацтеков 

Цветочные войны проходили между городами Тройственного союза (Теночтитланом, Тлакопаном, Тескоко) против городов долины Пуэбла (Тласкала, Уэшоцинко и Чолула (Чололлан)).
Ряд источников указывал, что сражения должны были повторяться раз в двадцать дней. Города сражались попарно, по очереди. Бои проходили в одном и том же месте. Противники не стремились захватить территорию, а в экстренных случаях битва прекращалась, и они могли оказать друг другу помощь.

Версии начала цветочных войн 

По легендарной версии мешиков, инициатором войн выступил брат Монтесумы I Тлакаелель. Тлакаелель возражал против желания брата принести пленных в жертву богу Уицилопочтли в недостроенном храме. А чтобы «бог не пострадал», ему был открыт рынок. «Рынком» стали города Тласкала, Уэшоцинко, Чолула, Атлиско, Текоак и Тлильюквитепек.

По легендарной версии из Тескоко, инициатором был Несауалькойотль. После того как во время голода жрецы в очередной раз потребовали увеличить количество жертвоприношений, он решил, что это произойдет за счет пленников. Ради их получения были назначены регулярные поединки.

Теории причин мотивов ведения войн 

 религиозная — обеспечить регулярный приток жертв в хорошей физической форме
 воинская тренировка
 ритуальный каннибализм, вызванный нехваткой протеина

Мишель Гролиш считал убедительной лишь первую. Также он пишет про версию Муньоса Камарго, считавшего, что Тройственный Союз вел цветочные войны, чтобы изолировать противников в долине Пуэбло (которая была плотно заселена) и покорить её после ослабления.

Хронология цветочных войн 
 
 1324 война между Чалько и Тлакочкалько
 1376 между Теночтитланом и Чалько
 1386—1455 между Теночтитланом и Чалько
 С 1454 между Теночтитланом, Тлашкалой, Чолулой, Тескоко и Уэхоцинго после засухи и голода 1450—1454

См. также 
 Звёздная война

Примечания

Литература 
 

Ацтеки
Центральная Америка
Военная история Средневековья